Lauerer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lauerer (1884–1953), deutscher lutherischer Theologe
 Michael Lauerer (1821–1908), bayerischer Kaufmann und Abgeordneter
 Toni Lauerer (* 1959), deutscher Autor und Kabarettist

Siehe auch:
 Laurer